Westenried ist der Ortsname von

 Westenried (Böhen), Ortsteil der Gemeinde Böhen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Westenried (Eberfing), Ortsteil der Gemeinde Eberfing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Westenried (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern